Zlatník může být:

 zlatník – člověk-řemeslník zaobírajíci se výrobou nebo prodejem předmětů vyrobených z drahých kovů a diamantů, pracovník ve zlatnictví
 zlatník (stříbrná mince) – rakouská, později rakousko-uherská stříbrná mince, ražená v 18. a 19. století. Platila 60, poté 100 krejcarů
 Zlatník (okres Vranov nad Topľou) – slovenská obec v okrese Vranov nad Topľou
 Zlatník (Krásná) – osada v Krásné v okrese Frýdek-Místek

česká vodoteč
 Zlatník (přítok Kamenice) – přítok Kamenice v povodí Jizery

slovenské vodoteče
 Zlatník (zdrojnice Hornádu, Chrasť nad Hornádom) – přítok Hornádu u Chrasti nad Hornádem
 Zlatník (zdrojnice Hornádu, Kluknava) – přítok Hornádu u Kluknavy
 Zlatník (zdrojnice Opátky) – přítok Opátky v povodí Hornádu

příjmení osob
viz Zlatník (příjmení)

jméno hory
 Zlatník (České středohoří) – vrch 5 km severovýchodně od města Mostu v Českém středohoří
 Zlatník (Drhanská vrchovina) – název kopce na Drahanské vrchovině

Související články 
 Zlatnice – více různých významů (rozcestník)
 Zlatnice (pražská usedlost) – venkovská usedlost v Tiché Šárce
 Zlatnice (pražská osada) – roce 1850 osada obce Dehnice v okrese Smíchov 
 Zlatina – původní ves v litoměřickém kraji
 Zlatníky – více různých významů
 Zlatnictví – profese zlatníka
 Zlacení – techniky nanášení vrstev zlata
 Zlativky – mikroorganismus